Scroggy ist der Familienname folgender Personen:

 Morgan Scroggy (* 1988), US-amerikanischer Schwimmer
 Thomas E. Scroggy (1843–1915), US-amerikanischer Politiker